

Троїцьке — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Троїцьке — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Троїцьке — село, Чимішлійський район

Троїцьке — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Троїцьке — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Троїцьке — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Троїцьке — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Троїцьке — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область
 Троїцьке — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Троїцьке — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Троїцьке — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Троїцьке — село, Івановський район, Амурська область
 Троїцьке — село, Іжморський округ, Кемеровська область
 Троїцьке — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Троїцьке — село, Мелеузівський район, Башкортостан
 Троїцьке — село, Митищинський міський округ, Московська область
 Троїцьке — присілок, Мішкинський район, Курганська область
 Троїцьке — село, Нанайський район, Хабаровський край
 Троїцьке — село, Петуховський округ, Курганська область
 Троїцьке — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Троїцьке — село, районний центр, Алтайський край
 Троїцьке — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Троїцьке — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край

Троїцьке — селище міського типу, Луганська область, Сватівський район
 Троїцьке — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Троїцьке — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Троїцьке — село, Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Троїцьке — село, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Троїцьке — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Троїцьке — село, Донецька область, Покровський район
 Троїцьке — село, Донецька область, Слов'янський район
 Троїцьке — село, Донецька область, Ясинуватський район
 Троїцьке — село, Запорізька область, Бердянський район
 Троїцьке — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Троїцьке — село, Київська область, Білоцерківський район
 Троїцьке — село, Луганська область, Алчевський район
 Троїцьке — село, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Троїцьке — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Троїцьке — село, Миколаївська область, Новоодеський район
 Троїцьке — село, Одеська область, Одеський район
 Троїцьке — село, Одеська область, Подільський район
 Троїцьке — село, Полтавська область, Глобинський район
 Троїцьке — село, Сумська область, Середино-Будський район
 Троїцьке — селище, (Харківська область, Первомайський район), до 2016 — Більшовик
 Троїцьке — село, Харківська область, Шевченківський район
 Троїцьке — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Троїцький
 Троїцька
 Троїцьк